TaNaKh sau Tanac este Biblia Ebraică, colecția canonică de texte evreiești, care totodată este sursa textuală pentru cea mai mare parte a Vechiului Testament creștin. Este un acronim, format din consoanele inițiale ale cuvintelor ebraice Torah („manualul”, Pentateuhul sau Cinci cărți ale lui Moise ), Nevi'im (Profeți) și Chetuvim (Scrieri).

Tanakh sau Tenac sau Tanach (persană: طناك) se pot referi la următoarele locuri din Iran:

 Tanakh, Sistan și Baluchestan
 Tanak-e Olya, provincia Khorasan de Sud
 Tanak-e Sofla, provincia Khorasan de Sud

Tanak sau Tanakh se pot referi și la:

 Tanakh (formație), un colectiv muzical din Richmond, Virginia
 Ott Tänak, un pilot de raliuri din Estonia
 Tanak Valt, Nova Prime și soțul lui Suzerain Adora din Xandar în Benzi Desenate Marvel Comics.

Mai vezi totodată 

 
 
 
 Regiunea Ta'anakh (ebraică: חבל תַּעְנַךְ, Tavel Taneek)
 Torah (în ebraică: תּוֹרָה, Torah), Pentateuhul (de la penta în greacă)